Panzano  – frazione di Castelfranco Emilia in provincia di Modena
 Panzano  – frazione di Campogalliano in provincia di Modena
 Panzano in Chianti  – frazione di Greve in Chianti in provincia di Firenze
 Panzano  – quartiere di Monfalcone in provincia di Gorizia
 Lido di Panzano  – località balneare a sud del suddetto